Anthaxia cyanescens cyanescens é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Gory, tendo sido descrita no ano de 1841.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia cyanescens - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia cyanescens - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia cyanescens - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia cyanescens - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
cyanescens
Coleópteros descritos em 1841